Села:
 Грушківці — Вінницька область, Калинівський район
 Грушківці — Хмельницька область, Летичівський район